Koščak ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Koščak (* 2006), kroatische Leichtathletin
 Lučka Koščak (1957–2022), slowenische Bildhauerin
 Mladen Koščak (1936–1997), jugoslawischer Fußballspieler